Итуэро-де-Асаба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,46 км². Население — 238 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 108 км.

Персоналии 
 Альфонсо, Селестино (1916—1944)  — испанский коммунист, антифашист, доброволец-интернационалист гражданской войны в Испании, участник французского Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки